Langwedel kan henvise til::

 Langwedel (Holstein), Kommune i Kreis Rendsburg-Eckernförde, Slesvig-Holsten
 Langwedel (Weser), Kommune i Landkreis Verden, Niedersachsen
 Langwedel (Dedelstorf), Bydel i kommunen Dedelstorf i Landkreis Gifhorn, Niedersachsen